Auxy (Loiret)
Auxy (Saône-et-Loire)